Волна Революции — название населённых пунктов в России:
 Волна Революции — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Волна Революции — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Волна Революции — хутор в Фатежском районе Курской области.